Сезон Формулы-1 1958 года — 9 чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, устраиваемый FIA. Чемпионат прошёл с 19 января по 19 октября и состоял из 11 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые пять лучших гонщиков гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно гонщик зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 6 лучших гонок чемпионата. Если в предыдущих сезонах гонщики могли сменять друг друга за рулём автомобиля по ходу гонки, получая за это пропорциональную часть очков при выигрыше, то в сезоне 1958 года очки в таких случаях начислять перестали, хотя формальный запрет на замену гонщика наложен не был.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 8, 6, 4, 3, 2 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты шести лучших гонок, также не учитывались результаты гонки в Индианаполисе.

Другие изменения в регламенте 
Общая продолжительность каждой гонки была сокращена с прежних 500 км до 300 км или 2 часов с момента старта в зависимости от того, что наступит раньше.

В качестве топлива все машины теперь должны были использовать товарный бензин.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1